Boerenoorlogen, 
Eerste Boerenoorlog
Tweede Boerenoorlog waarin de Zuid-Afrikaanse Afrikaners (boeren) tegen de Britten streden (1880-1881 en 1899-1902)
Duitse Boerenoorlog, een opstand van Duitse boeren tegen hun onderdrukkers (1524-1525) 
Boerenkrijg, een opstand van Vlaamse boeren tegen de Sansculotten (1798)